Alea Hagedorn (* 31. Januar 1999 in Reinbek) ist eine deutsche Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Sprecherin.

Leben 
Hagedorn begann bereits im Kindesalter im Baysound Studio Hamburg als Kinderstimme für Werbeaufnahmen, sowie an CD-und Hörspielproduktionen zu arbeiten. Sie besuchte das Ganztagsgymnasium Klosterschule in Hamburg-Mitte. Neben dem Abitur schloss sie zeitgleich ihre Teilzeitausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage School Hamburg ab. Sie übernahm erste semi-professionelle Rollen in den Produktionen We can do it und Of Vision and Dreams im Hamburger First Stage Theater, um anschließend ihre künstlerische Ausbildung fortzusetzten.

Während der Corona-Pandemie entschied sie sich zu einer Ausbildung zur Gesundheit- und Kinderkrankenpflegerin, die sie 2022 mit Examen abschloss. Anschließend verließ sie das Krankenhaus, um wieder als Künstlerin zu arbeiten.

Heute lebt sie in München und arbeitet als freischaffende Künstlerin in der Theater- und Filmbranche.

Künstlerischer Werdegang 
Noch in der Zeit ihrer Abiturprüfungen wurde sie unter der gesanglichen Leitung von Anna-Maria Torkel an der Jugend-Opern-Akademie der Staatsoper Hamburg ins Ensemble aufgenommen. Im selben Jahr erhielt sie die Rolle der Papagena in der Neuinszenierung der Zauberflöte (Regie: Nadine Hellriegel).

Nach dem Abitur folgte eine tänzerische Ausbildung in den Tanzstilen Jazz, Ballett, Stepptanz, Modern und Urban in Tanzstudios wie dem Pineapple Dance Studio London, dem Tybas Dance Center Hamburg, den Flying Steps Berlin, den Stonebite Studios München und dem Studio 29 Berlin sowie eine dreijährige Gesangsausbildung unter Thomas Maxeiner in Hamburg.

Anschließend erhielt sie ein Stipendium für den weiteren künstlerischen Werdegang und stand für weitere Produktionen auf Hamburger Bühnen. Als Teil der Urban Dance Crew Holy Grail (Rene Buckbesch, Cansin Gunay) gewann sie 2018 die Norddeutsche Hip-Hop-Meisterschaft und qualifizierte sich bei den deutschen Finals für die Weltmeisterschaft in Arizona.

2022 zog sie nach München, um an der AMA München ihre Bühnenreife zu absolvieren und unter Udo Nottelmann (August Everding Akademie) ihr Gesangsstudium im Bereich Musical fortzusetzen.

Sie erhielt ihre ersten Engagements im kleinen Theater Haar und Wolf-Ferrari Haus Ottobrunn und arbeitete als Kleindarstellerin für Produktionen der Bavaria Filmstudios.

Theaterproduktionen 
 2015: Kelly in: We can do it, First Stage Theater, Regie: Frizzi Fiedler, Tanja Villinger
 2016: Choreografin für: Annie – das Musical, Sterntheater Hamburg, Regie: Merle Schlöter
 2017: Papagena in: Die Zauberflöte, Staatsoper Hamburg, Regie: Nadine Hellriegel, Anna-Maria Torkel
 2018: Tänzerin für: Out of prison Konzertreihe der Sängerin JAARA, Rudolf-Steiner Haus Hamburg
 2022: Doppelbesetzung der Angst in: Problemzone Gehirn – die Show, die dein Leben verändert, kleines Theater Haar, Regie: Michaela Wild
 2023: Swing in: Best of Musical 23 – Revue, Wolf-Ferrari Haus Ottobrunn, Regie: Michael Kitzeder
 2023: Ensemble in: Bad Girls – das Musical, Wolf-Ferrari Haus Ottobrunn, Regie: Michael Kitzeder

Filmografie 
 2019: Pfefferkörner Episode 187, 191, Featured, Regie: Andrea Katzenberger
 2021: When the world takes control (Musikvideo der Sängerin Maike Rose), Tänzerin
 2023: Davos, Featured, Regie: Anca Miruna Lazarescu

Weblinks 
 Persönliche Website
 
 
 Alea Hagedorn bei castupload.com

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Theaterschauspieler
Hörspielsprecher
Sänger
Tänzer
Deutscher
Geboren 1999
Frau